Der Spitalorden vom Heiligen Geist war ein Spitalorden. Seine Glaubensbrüder wurden u.a. auch Hospitaliter vom Heiligen Geist genannt. 

Er wurde 1198 in Montpellier gegründet und wirkte vor allem in Frankreich, Italien und Süddeutschland.

Literatur

 HELVETIA SACRA, Band HS IV/4: Die Antoniter, die Chorherren vom Heiligen Grab in Jerusalem und die Hospitaliter vom Heiligen Geist in der Schweiz. Basel/Frankfurt a. M., 1996

Krankenpflegeorden
Christentumsgeschichte (Mittelalter)
Gegründet 1198